Таннер – англійське особове ім'я або прізвище та топонімічні назви, що походять від професії обробника тваринних шкір (від , «вичинювати, дубити шкіру»). Приблизно відповідає українському кожум'яці.

 Вяйньо Таннер (1881—1966) — фінський державний діяч, Прем'єр-міністр Фінляндії в 1926—1927 рр.
 Білл Таннер, Вільям Білл Таннер (англ. William «Bill» Tanner) — вигаданий персонаж романів і фільмів про Джеймса Бонда.
 13668 Таннер (13668 Tanner) — астероїд головного поясу, відкритий 28 квітня 1997 року.
 Друге життя Брі Таннер (англ. The Short Second Life of Bree Tanner, дослівно «Коротке друге життя Брі Таннер») — повість.